Појам Принстон може да се односи на:
Универзитет Принстон, приватни универзитет који се налази у Принстону, Њу Џерзи
Принстон (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Принстон (Њу Џерзи), град у САД у држави Њу Џерзи
Принстон (Тексас), град у САД у држави Тексас
Принстон (Јужна Каролина), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Каролина
Принстон (Ајдахо), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Ајдахо
Принстон (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
Принстон (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
Принстон (Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
Принстон (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
Принстон (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
Принстон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
Принстон (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
Принстон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
Принстон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
Принстон (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
Принстон (Флорида), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида